José Ángel Gómez Campaña (Sevilla, 31 mei 1993) is een Spaans voetballer die doorgaans als middenvelder speelt. Hij verruilde UC Sampdoria in augustus 2016 voor Levante UD.

Clubcarrière 
Campaña komt uit de jeugdopleiding van Sevilla. In de voorbereiding van het seizoen 2011-2012 werd hij bij het eerste elftal gehaald. Op 25 augustus 2011 maakte hij op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de Europa League tegen het Duitse Hannover 96 als invaller voor Piotr Trochowski. Enkele dagen later maakte hij zijn competitiedebuut tegen Málaga CF. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 18 officiële wedstrijden voor Sevilla. In zijn tweede seizoen wordt hij minder gebruikt door de coach. Wellicht door de hevige concurrentie van Hedwiges Maduro, de Chileen Gary Medel en de beloftevolle Geoffrey Kondogbia. Op 17 juli 2013 tekende hij een contract voor vier jaar bij Crystal Palace. Dat verhuurde hem een half jaar later aan 1. FC Nürnberg, om hem daarna definitief te verkopen aan UC Sampdoria.

Interlandcarrière 
Campaña vertegenwoordigde Spanje –19 op twee grote toernooien. Zowel in 2011 als in 2012 werd hij Europees kampioen met Spanje –19. In 2011 speelde hij drie wedstrijden op het eindtoernooi, inclusief de finale tegen Tsjechië –19. In 2012 speelde mee in elk van de vijf wedstrijden, waarvan drie als aanvoerder. In de halve finale miste hij een penalty tegen Frankrijk –19. De finale werd gewonnen dankzij een doelpunt van Jesé Rodríguez.

Erelijst

Spaans voetballer